Palazzo Rospigliosi steht für folgende Gebäude in Italien:

 Palazzo Rospigliosi (Zagarolo), Palast in Zagarolo, siehe Zagarolo #Sehenswürdigkeiten
 Palazzo Pallavicini Rospigliosi, Palast in Rom
 Palazzo Pallavicini Rospigliosi (Florenz), Palast in Florenz